Gárdos Péter (1940–1956) tanuló; fotóriporter
 Gárdos Péter (1948) filmrendező